Kiełb ist der Familienname folgender Personen:

 Jacek Kiełb (* 1988), polnischer Fußballspieler
 Krystian Kiełb (* 1971), polnischer Musikwissenschaftler und Komponist